tolerancja (socjologia, kultura, religia)
 tolerancja religijna
 tolerancja (biologia)
 tolerancja ekologiczna
 tolerancja immunologiczna
 tolerancja farmakologiczna
 tolerancja krzyżowa
 tolerancja odwrotna
 tolerancja (fitopatologia)
 tolerancja (technika)
tolerancja (podstawy konstrukcji maszyn)
 tolerancja wymiaru
 tolerancja położenia
 tolerancja kształtu 
 tolerancja kierunku
 tolerancja bicia
 Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”
 Tolerancja (na miły Bóg) – utwór Stanisława Sojki